Ajo perruno puede referirse a:
 El nombre común de la planta Allium scorodoprasum.
 El nombre común de la planta Allium sphaerocephalon.